Il doppio  dell'ECM Prague Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro  Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová 6-1,1-6,[10-12].
Al'ona Bondarenko e Kateryna Bondarenko hanno vinto in finale 6-1,6-2 contro Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová.

Teste di serie

  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (finale)
  Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (campionesse)

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinali)
  Ioana Raluca Olaru /  Shahar Peer (primo turno;ritirate)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

ECM Prague Open 2009